

Automobili 
 Lancia Stratos – automobile
 Pininfarina New Stratos – automobile

Personaggi immaginari 
 Stratos – personaggio della linea di giocattoli e serie animata Masters of the Universe
 Stratos – personaggio del videogioco Sacrifice

Geografia 
 Stratos – ex comune della Grecia
 Stratos – città antica della Grecia

Altro 
 Stratos – nome proprio di persona greco maschile
 Demetrio Stratos – cantante e polistrumentista greco naturalizzato italiano
 Red Bull Stratos – progetto de salto in caduta libera